För den franske politikern, se Emmanuel Macron.

Macron är ett släkte av snäckor. Macron ingår i familjen Pseudolividae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Macron